Termitotrox är ett släkte av skalbaggar. Termitotrox ingår i familjen Termitotrogidae.

Termitotrox är enda släktet i familjen Termitotrogidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Termitotrox